Seroczyn est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Seroczyn, village du powiat d'Ostrołęka
 Seroczyn, village du powiat de Siedlce 
 Seroczyn, village du powiat de Sokołów